Ринкон Бонито има више значења:

 Ринкон Бонито (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ринкон Бонито (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ринкон Бонито (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ринкон Бонито (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику